Ранцанс () — латышская фамилия. Известные носители:

 Ранцанс, Никодемс (1870-1933) — священник, общественный работник, педагог, литератор.
 Ранцанс, Язеп (1886-1969) — католический епископ.